

Geografia

Austria 
 Dobersdorf – ex comune ora frazione di Rudersdorf, comune nel distretto di Jennersdorf (Burgenland)

Germania 
 Dobersdorf – comune nel circondario di Plön (Schleswig-Holstein)

Polonia 
 Dobersdorf – nome tedesco di Dobieszowice, frazione del comune di Walce nel distretto di Krapkowice (Opole)